Perewersjewka steht für:

 1. Perewersjewka, auch Perwaja Perewersjewka, Dorf in der Oblast Kursk in Russland
 2. Perewersjewka, auch Wtoraja Perewersjewka, Dorf in der Oblast Kursk in Russland